Magliano ist der Name folgender italienischer Gemeinden:

 Magliano Alfieri, in der Provinz Cuneo
 Magliano Alpi, in der Provinz Cuneo
 Magliano de’ Marsi, in der Provinz L’Aquila
 Magliano di Tenna, in der Provinz Ascoli Piceno
 Magliano in Toscana, in der Provinz Grosseto
 Magliano Romano, in der Provinz Rom
 Magliano Sabina, in der Provinz Rieti
 Magliano Vetere, in der Provinz Salerno

Orte:
 Magliano, Fraktion von Giuncugnano in der Provinz Lucca

Magliano ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Magliano (Joey Maggs; 1969–2006), US-amerikanischer Wrestler